Дадановка — название населённых пунктов в России:
 
 Дадановка — деревня в Аургазинском районе Башкортостана.
 Дадановка — посёлок в Воловском районе Тульской области.